

Ягодний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Ягодний — селище, Комсомольський район, Хабаровський край
 Ягодний — селище, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Ягодний — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Ягодний — селище, Читинський район, Забайкальський край